Mbps je kratica za angleški izraz Megabit per second, kar v prevodu pomeni Megabit na sekundo.

Izraz uporabljamo za izražanje hitrosti prenašanja podatkov, največkrat po internetu.

Glej tudi 

 Gbps
 Kbps
 Bps

Enote za informacije
Prenos podatkov